Rohde kan henvise til flere personer:

 Christiane Rohde (født 1944) – skuespiller
 Frederik Rohde (1816-1886) – maler
 Henning Rohde (1910-1997) – skuespiller og chef ved Det Kongelige Teater
 Jens Rohde (født 1970) – tidligere politiker og radiodirektør
 Johan Rohde (1856-1936) – maler og litograf
 Jokum Rohde (født 1970) – forfatter og dramatiker

se også 
 Desuden findes
 Rohde – en bebyggelse i Skjørring Sogn i Østjylland
 Lignende efternavne
 Rode
 Rhode
 Roth

Danske efternavne
Nedertyske efternavne